Ю́рий Ива́нович Ли́па ( (согласно альтернативно версии — Георгий Андреевич Геращенко), 5 мая 1900, Одесса — 20 августа 1944, с. Шутова (ныне Яворовского района Львовской области Украины) — украинский общественно-политический деятель, писатель, поэт, публицист, врач, автор украинской геополитической концепции, один из основных идеологов украинского национализма.

Биография 
Отцом Юрия был выдающийся украинский писатель, врач и борец за независимость Украины Иван Липа — комиссар Одессы от Центральной Рады, министр культов и вероисповеданий Директории УНР и автор проекта её первой Конституции, министр здоровья правительства УНР в изгнании.

По другой версии он родился в семье Андрея и Елизаветы Геращенко под именем Георгий. В 1910 году был усыновлен с изменением ФИО бездетной четой общественного деятеля Ивана Липы и его жены Марии Шепель-Шепеленко. Учился в гимназии № 4 Одессы. Затем поступил на юридический факультет Новороссийского (Одесского) университета.

После провозглашения Украинской Народной Республики в 1917 году вступил добровольцем в 1-й пластунский курень Гайдамацкой дивизии, принимал участие в сражениях с большевиками и белогвардейцами в Одессе в 1917—1918 годах. Затем вместе с приемным отцом перебрался в Киев.

С лета 1919 года учился на юридическом факультете Каменец-Подольского университета.

Под натиском Красной Армии, осенью 1920 года вместе с отцом эмигрировал в Польшу, где жил в Познани, Львове и Варшаве.

В 1920-х годах участвовал в деятельности Союза украинской молодёжи, организации литературного объединения «Сонцесвит». В 1929 году окончил медицинский факультет Польского университета в Познани, позже стажировался в Данциге. В 1928 году прошёл одногодичный курс обучения в Школе войсковых подхорунжих польской армии, после в 1929 году окончил Высшую школу политических наук при Варшавском университете, где изучал политические и экономические дисциплины.

С начала 1930-х годов занимался врачебной практикой в Варшаве. Являясь активным участником украинской общественно-политической жизни, проводил националистическую пропагандистскую работу среди украинских студентов, участвовал в создании научно-аналитических и издательских структур, близких к националистическим организациям.

С начала 1930-х годов занимался литературно-публицистической деятельностью. Вместе с Евгением Маланюком создал литературную группу «Танк», ответвление «пражской поэтической школы», печатался в многочисленных периодических изданиях. После начала 2 мировой войны жил в Варшаве. Там он вместе с Львом Быковским и Иваном Шовгенивым в 1940 году образуют так называемый «Украинский Черноморский институт» — научно-исследовательское учреждение изучения политических и экономических проблем, которые встанут перед Украиной после обретения независимости. В течение 1940—1942 годов ими было выдано 40 актуальных работ. Целью ученых было после восстановления Украинского государства и перенесение Черноморского института в Одессу, чтобы он стал мощным центром научных исследований во многих областях. С этой целью Юрий Липа в 1942 приезжал в Одессу, где сумел организовать издание нескольких научных сборников. Однако война не позволила завершить задуманное.

Липа поддерживал активные контакты с другими националистическими организациями, в частности, с обеими ветвями ОУН, а также с «Полесской Сечью» Тараса Бульбы-Боровца. В 1943 году, когда во Львове формировалась дивизия СС «Галичина», ему предлагали вступить в её ряды. Однако такой шаг означал бы однозначный разрыв с ОУН-Бандеры и УПА, эмиссары которых часто посещали Липу в Варшаве и получали от него советы по ведению агитационной работы. В конфликт между двумя ветвями ОУН Липа предпочел не лезть. В мае 1943 года польские повстанцы из Армии Крайовой предъявляют Юрию ультиматум: под страхом смерти он должен покинуть Варшаву. Он переезжает на территорию оккупированной Украины, в Яворов (теперь Львовская область).

В этот период активизируются его связи с боевым крылом ОУН — Украинской повстанческой армией. Работая врачом, Липа организовал подпольные курсы по подготовке медицинских кадров для УПА, готовил тексты листовок и воззваний к населению и немецким солдатам. С июля 1944 года — инструктор первой Старшинской школы УПА в Карпатах. Вошел в состав Украинского Главного Освободительного Совета в июле 1944.

19 августа 1944 года был задержан подразделением НКВД и на следующий день расстрелян. Похоронен в селе Бунов, Яворовского района. Приказом ГВШ УПА ч. 3/45 от 10 октября 1945 Юрию Липе присвоено звание полковника УПА с датой старшинства 21.08.1944.

Творчество 
Дебют поэта Липы относится к 1919. Со временем появляются поэтические сборники:
 «Светлость» / Світлість (1925),
 «Суровость» / Суворість (1931),
 «Верую» / Вірую (1938).

Из прозаических произведений наиболее известны его роман «Казаки в Московии» (1931), сборник новелл «Блокнот» (1936—37), сборник литературоведческих эссе «Бой за украинскую литературу» (1935), работы по медицине «Фитотерапия» (1933) и «Лекарства под ногами» (1943).

Наиболее известными в творческом наследии Липы являются публицистические работы, посвященные общественно-политической тематике:

 «Украинская эпоха» (укр. Українська доба) (1936)
 «Украинская раса» (укр. Українська раса) (1938)
 «Предназначение Украины» (укр. Призначення України) (1938)
 «Солидаризм расы» (укр. Солідаризм раси) (1938)
 «Черноморская доктрина» (укр. Чорноморська доктрина, 1940, 1942, 1947)
 «Разделение России» (укр. Розподіл Росії, 1941, 1954) и др.

В своих публицистических работах Липа с позиций украинского националиста впервые определил стратегическую ось Украины Север-Юг, основные аспекты геополитического положения и интересов Украины, её населения, определил важность Чёрного моря и южного направления украинской экспансии, выдвинул идеи распада России на отдельные государства, а также идею существования украинской расы.

Память 
 Именем Ю. Липы названы улицы нескольких городов (Львов, Киев, Стрый и др).
 Именем Ю. Липы названа школа при Украинском культурном центре Торонто (Канада)
 Именем Ивана и Юрия Лип названа улица в Одессе (Украина)
 Именем Юрия Липы назван коммунальный областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных во Львове (Украина)

Ссылки 
 Пороги вічності Юрія Липи

Литература 
 В. І. Прилуцький. Липа Юрій Іванович // 
 М. М. Комариця. Липа Юрій Іванович // 
 Біографія Юрія Липи // Збірник статей і матеріалів, приурочених 100-літньому ювілею з дня народження Юрія Липи, Івано-Франківськ 2000.- С.151-172.
 Доленга Святослав. Рецензія на працю: Юрій Липа. Українська доба // Ми.- 1936, зима.- С.191-201.
 Доленга С. Рецензія на кн.: Бій за українську літературу // Ми.-1935, весна.- С.172-175.
 Збірник статей і матеріалів, приурочених 100-літньому ювілею з дня народження Юрія Липи, Івано-Франківськ 2000, 248с.; Юрій Липа: голос доби і чину.-Львів 2001; Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті XX століття. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Одеса, 27-28 квітня 2000. — Одеса, 2000; Барабаш Юрій. Гоголівський трикутник // Барабаш Юрій. Гоголь у літературній свідомості українського зарубіжжя (Нариси сприйняття та інтерпретацій). Нові гоголезнавчі студії. Випуск 1 (12).- Сімферополь, 2004.- С.17-28.
 В. Мороз. Горіти надзвичайним світлом // Юрій Липа. Збірник статей і матеріалів, приурочених 100-літньому ювілею з дня народження Юрія Липи, Івано-Франківськ, 2000. — С. 56-65.
 Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Зб. наук. пр. / ред.: Т. Салига; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 407 c.
 Апостол новітнього українства: Спогади про Юрія Липу / Упоряд. П. і Ю. Кіндратовичі. — Львів: Каменяр, 2000. — 239 с.
 Биковський Лев. Апостол новітнього українства (Юрій Липа). -Женева: Укр. Морський Інститут, 1946. — 8 с.
 Васьків М. Еміграційний історичний роман: загальне й індивідуальне // Український еміграційний роман 1930-50-х років. — Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. — С. 34-111.
 Качкан В. А., Качкан О. В. Із жнивя українського духу: погляд на Юрія Липу // Нев’януча галузка калини: Українські літератори, вчені, громадські діячі — в діаспорі.- К., 2011. — С. 225—243.
 Киричук С. Основні мотиви поетичного доробку Юрія Липи та Леоніда Мосендза // XX століття: від модерності до традицій: зб. наук. праць. — Вип. 1. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза / Ред.. колегія: І. Руснак та ін. — Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. — С. 168—173.
 Липа-Гуменецька Марта. Про мого батька й діда // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX століття. — К.: Аконіт, 2001. — Кн. Друга. — С. 673—675.
 Лівицька-Холодна Н. Юрій Липа, якого я знала // Сучасність. — 1987. — Ч. 1 (309). — С.45-55.
 Марочкін В. П. Липа Юрій Іванович // Українська літературна енциклопедія: У 5 т. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. — Т. 3. — С. 174.
 Марочкін В. Селянський король // Слово і Час. — 1990. — № 5. — С. 49-51.
 Мейзерська Т. «Призначення України» Ю. Липи: проблема державності і міфологізація історії // Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті XX століття. — Одеса: Астропринт, 2000. -С.16-21.

Примечания 

Члены Организации украинских националистов
Родившиеся в Российской империи
Писатели Украины
Украинские писатели
Украинские поэты
Персоналии:Украинская повстанческая армия
Публицисты Украины
Участники Гражданской войны в России
Участники Второй мировой войны
Выпускники Университета им. А. Мицкевича
Медики Украины
Расстрелянные в Украинской ССР
Казнённые писатели
Идеологи украинского национализма
Казнённые в 1944 году